Le Hong Kong Open 2014 est l'édition 2014 du Hong Kong Open de squash qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 26 au .
Mohamed El Shorbagy gagne son premier Hong Kong Open, en battant Grégory Gaultier en finale.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2014
 Saison 2014 de la PSA
 British Open 2014
 US Open 2014

Liens externes 
 

Masculin 2014
Squash en Chine en 2014
2014 à Hong Kong
Sport en août 2014
PSA World Series 2014